Purjekari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Purjekari (halvö), Norra Österbotten, 
 Purjekari (ö), Kajanaland, Kajana, 

Robotskapade Finlandförgreningar